Бен-Хаим — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Бен-Хаим, Гирш Хаймович (1898—1957) — российский и израильский актёр.
 Бен-Хаим, Зеэв (1907—2013) — израильский лингвист-семитолог, второй президент Академии языка иврит.
 Бен-Хаим, Пауль (1897—1984) — израильский композитор.